Carolina Bonaparte (Ajaccio, Córcega, 25 de marzo de 1782-Florencia, 18 de mayo de 1839) fue el séptimo vástago sobreviviente (la tercera de las hijas) de Carlo Buonaparte y María Leticia Ramolino, y hermana menor de Napoleón Bonaparte. Fue reina de Nápoles durante el reinado de su cónyuge allí, y regente de Nápoles durante su ausencia en cuatro ocasiones: en 1812-13, 1813, 1814 y 1815.

Primeros años 
Carolina nació en Ajaccio, Córcega. Era hermana menor de José I Bonaparte, Napoleón Bonaparte, Luciano Bonaparte, Elisa Bonaparte, Luis Bonaparte y Paulina Bonaparte. Era hermana mayor de Jerónimo Bonaparte.

En 1793 emigró con su familia a Francia durante la Revolución Francesa. Carolina fue educada como alumna en la escuela de Saint-Germain-en-Laye fundada por Madame Juana Luisa Enriqueta Genet. Asistió a la escuela al mismo tiempo que Hortensia de Beauharnais, la hija de Josefina y la esposa del hermano de Carolina, Luis. Se enamoró del militar Joaquín Murat, general en el ejército de su hermano, con quien se casó el 20 de enero de 1800. Carolina tenía diecisiete años. Inicialmente, Napoleón no quería permitirles casarse, sin embargo, su esposa Josefina de Beauharnais lo persuadió para que cambiara de opinión. 

Cuando Napoleón se convirtió en Emperador, ella y sus hermanas pidieron con éxito que las convirtieran en princesas imperiales.

Reina consorte de Nápoles 
Carolina se convirtió en Gran Duquesa de Berg y Cleves el 15 de marzo de 1806 y reina consorte de Nápoles el 1 de agosto de 1808, cuando su hermano designó a su esposo para los puestos equivalentes. Según los términos de la cita, ella mantendría el título de reina incluso después de la muerte de su cónyuge.

Como reina, Carolina renovó las residencias reales en Nápoles, planeó nuevos jardines, alentó el creciente interés en muebles de diseño clásico, patrocinó la industria de la seda y el algodón y los artistas franceses en Nápoles, mostró interés en los descubrimientos arqueológicos de Pompeya y fundó una escuela para niñas.

Fue descrita como intensamente celosa de su cuñada Josefina y sus hijos, según los informes, porque sentía que Napoleón los favorecía sobre sus parientes de Bonaparte. Según los informes, Carolina fue la encargada de que Napoleón se llevara a una amante, Éléonore Denuelle, quien dio a luz a su primer hijo ilegítimo. Esto tuvo el efecto deseado de establecer que Josefina era infértil, ya que Napoleón demostró que era claramente capaz de engendrar hijos, lo que finalmente resultó en su divorcio de Josefina y su nuevo matrimonio. En 1810, cuando Napoleón se casó con su segunda emperatriz consorte María Luisa de Austria, Carolina fue responsable de acompañarla a Francia. Después de encontrarse con ella en la frontera de Austria y su ducado, Carolina obligó a María Luisa a dejar todo su equipaje, sirvientes e incluso su perro mascota, en Austria.

Carolina se dedicó a los intereses de su esposo Joaquín Murat, el Rey de Nápoles, donde estuvo muy involucrada en los asuntos del Reino. Como reina de Nápoles, actuó como regente de Nápoles durante la ausencia de Joaquín en cuatro ocasiones: durante su participación en la guerra contra Rusia en 1812-1813, durante su participación en la guerra de Alemania en 1813, durante la guerra contra Napoleón en 1814 y, finalmente, durante el regreso de Napoleón al poder en 1815. En 1814, ella apoyó su decisión de hacer una paz por separado con los aliados antinapoleónicos, manteniendo su trono mientras Napoleón fue depuesto.

Luego, durante los Cien Días de 1815, Joaquín salió a buscar a Napoleón. Durante su ausencia, Carolina se quedó como regente de Nápoles. Joaquín fue derrotado y ejecutado, y Carolina huyó al Imperio austríaco. Mientras estaba en el exilio, adoptó el título de "Condesa de Lipona"; 'Lipona' es un anagrama de 'Napoli' (Nápoles).

Descendencia 
Con su marido, el príncipe Joaquín Murat tuvo 4 hijos, dos varones y dos mujeres:
 Achille Charles Louis Napoléon Murat, Príncipe Heredero de Berg, Príncipe de Nápoles y II Príncipe Murat (París, 21 de enero de 1801-Condado de Jefferson (Florida), 15 de abril de 1847). Contrajo matrimonio el 12 de julio de 1826 en Tallahassee, Florida con Catherine Willis Gray (1803-1867), hija del coronel Byrd C. Willis y de Mary Lewis. Sin descendencia.
 Princesa Marie Letizia Josephine Annonciade Murat (París, 26 de abril de 1802-Bolonia, 12 de marzo de 1859). Contrajo matrimonio en Venecia el 27 de octubre de 1823 con el marqués Guido Taddeo Pepoli, conde de Castiglione; con descendencia.
 Lucien Charles Joseph Napoléon Murat, II Príncipe soberano de Pontecorvo y III Príncipe Murat (Milán, 16 de mayo de 1803-París, 10 de abril de 1878). Contrajo matrimonio en Bordentown, Nueva Jersey el 18 de agosto de 1831 con Caroline Georgina Fraser (1810-1879), hija de Thomas Fraser y de Anne Lauton; con descendencia.
 Princesa Louise Julie Caroline Murat (París, 21 de marzo de 1805-Ravenna, 1 de diciembre de 1889). Contrajo matrimonio en Trieste el 25 de octubre de 1825 con el conde Giulio Rasponi (1787-1876); con descendencia.

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España, 08/09/1807).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 Juicio de Napoleón sobre Carolina Bonaparte.

Carolina
Corsos
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Nacidos en Ajaccio
Fallecidos en Florencia